Willem Alting (gouverneur-generaal) (1724-1800), Nederlands gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1780-1796)
Willem Alting (schulte) (?-1616), Nederlands schulte